El Torneig de Palerm 2013, oficialment conegut com a Italiacom Open 2013 i tradicionalment Internazionali Femminili di Palermo 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de juliol de 2013 al Country Time Club de Palerm, Itàlia.

La tennista local Roberta Vinci va guanyar el segon títol de l'any i aquest davant la seva companya de dobles Sara Errani.

Aquesta fou la darrera celebració del torneig, ja que l'edició següent es va cancel·lar per traslladar-se a Kuala Lumpur fins que es va recuperar en el mateix emplaçament sis anys després.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013